Meltdown — третий студийный альбом американского гитариста Винни Мура, выпущенный в 1991 году на Relativity Records.

Список композиций

Участники записи 
 Винни Мур — гитара
 Джо Франко — ударные
 Грег Смит — бас-гитара

Производство
 Пол Орофино — звукорежиссёр, продюсер
 Боб Людвиг — мастеринг

Примечания 

Альбомы Винни Мура
Альбомы Relativity Records